Банатска-Топола (, ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1066 жителей (по переписи населения 1991 года — 1176 жителей).

История 
Село было основано на нынешнем месте 200 лет назад. Место было приобретено графом Богданом Карачони около 1790 года, здешние заболоченные места были осушены, а затем здесь поселили венгерские и немецкие семьи. В начале XIX века поселение известно как Турска-Топола. Население в 1836 году было 382 человека, а в 1850 году увеличилось до 582, в 1857 году составило 650 жителей. Этнический состав изменился в 1946 году, кода село населили сербские колонисты из Боснии.

В селе есть основная школа «Братство и единство».

Демография 
В селе Банатска-Топола, по переписи 2002 года проживали 858 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,5 лет (37,9 года у мужчин и 41,0 года у женщин). В селе есть 351 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,04.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины